VB est un sigle pouvant désigner :
 Vision binoculaire
 VB fabricant français de trains miniatures dans les années 1950 et 1960 
 Vera Bradley, marque américaine de sacs de voyage
 Vincent Bolloré, homme d´affaires français ;
 Visual Basic, langage de programmation et environnement de développement ;
 Vlaams Belang, un parti politique belge ;
 La Virtual Boy de Nintendo ;
 Une marque française disparue de modélisme ferroviaire ;
 La Victoria Bitter est une bière australienne ;
 Vaisseau de bataille, dans OGame ;
 Vitesse recommandée pour le vol en turbulences ;
 Vivien-Bessières, grenade à fusil française ;
 vBulletin, un forum internet;
 Abréviation de voiced by.